Kreml (nazwa angielska)

Miejscowości w USA:
 Kremlin – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Hill
 Kremlin – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garfield